

Листа

Извођачи са највише албума на листи

Број изабраних албума по државама порекла

Број изабраних албума по деценијама

Види још 
 -{YU 100}-: најбољи албуми југословенске рок и поп музике
 Б92 100 најбољих домаћих песама
 -{Rock express}- 100 најбољих песама свих времена југословенске рок музике

Напомене

Референце 

Ролинг стоун

Музичке топ-листе
Музичка сцена бивше СФРЈ